Molekulska formula -{C2H5NO}- se može odnositi na:

 Acetaldoksim
 Acetamid
 N-Metilformamid